Hôtel de Turenne je název dvou městských paláců v Paříži. Hôtel de Turenne v 6. obvodu je od roku 1928 chráněn jako historická památka. Hôtel de Turenne v historické čtvrti Marais ve 3. obvodu v Rue de Turenne byl zbořen v 19. století.

Boulevard du Montparnasse 
Palác na bulváru Montparnasse (dům č. 25) se nazývá hôtel de Turenne nebo hôtel de Scarron. Jedná se o soukromou rezidenci. Dům je pro svou fasádu ve směru do zahrady od 29. března 1928 na seznamu historických památek.

Rue de Turenne 
Palác na Rue de Turenne (v prostoru dnešního domu č. 66) si nechal postavit v roce 1620 pan Le Vasseur. Bydleli zde Henri de La Tour d'Auvergne a jeho syn Henri de La Tour d'Auvergne de Turenne, oba maršálové Francie. Dalšími slavnými obyvateli byli markýz Sébastien Le Prestre de Vauban a spisovatel Jean de La Bruyère. Po smrti vikomta de Turenne daroval kardinál de Bouillon palác vévodkyni d'Aiguillon. Ta zde v roce 1684 v rámci náboženské protireformace zřídila ženský benediktinský klášter Saint-Sacrement, který byl za Francouzské revoluce zrušen. Za Restaurace zde sídlil řád františkánů. Klášter byl zbořen v roce 1826 a na jeho místě byl následně postaven kostel Saint-Denys-du-Saint-Sacrement.

Odkazy

Reference 

Turenne
3. obvod (Paříž)
Historické památky v 6. obvodu (Paříž)
Le Marais
Zaniklé stavby v Paříži